Гран-при Испании 2016 года (официально Formula 1 Gran Premio de España Pirelli 2016) — автогонка, пятый этап чемпионата мира Формулы-1 сезона 2016 года, который прошёл 15 мая на трассе «Барселона-Каталунья» в Монмело. Это был 46-й Гран-при Испании в истории Формулы-1 и 26-й, проводимый на трассе «Барселона-Каталунья».

Лидирующий в сезоне 2016 года Нико Росберг начал гонку в Испании с отрывом в 43 очка от товарища по команде Льюиса Хэмилтона. К началу гонки их команда, Mercedes, опережала на 81 очко Ferrari в Кубке конструкторов.

Гонка началась со столкновения двух автомобилей Мерседес, выбывших с трассы на первом круге. Победителем Гран-при стал нидерландский гонщик Макс Ферстаппен на машине Red Bull. Лучшее время круга установил Даниил Квят.

Подготовка 
После гонки в России стало известно, что Даниил Квят и Макс Ферстаппен поменяются местами до Гран-при Испании: Квят отправился в Toro Rosso, а Ферстаппен занял его место в Red Bull.

Чемпион GP3 Series сезона 2015 Эстебан Окон будет выступать за Renault во время первой свободной сессии практики в качестве тестового пилота команды.

Свободные заезды 
Первую часть свободных заездов выиграл Себастьян Феттель. Лучшее время во второй и третьей частях практики показал Нико Росберг.

Квалификация

Гонка 

На старте Нико Росберг обогнал Хэмилтона, заняв лидирующую позицию, в то время как Райкконен уступил Феттелю. Выйдя из третьего поворота, Росберг ошибся в выборе режима двигателя и слегка замедлился, чем решил воспользоваться Хэмилтон. Британец начал обгон, однако Нико закрыл машиной пространство для манёвра, болид Хэмилтона занесло на траве и они оба, столкнувшись, вылетели в гравийную ловушку. Столкновение привело к появлению машины безопасности, за которой в начале пелетона ехали Риккардо, Ферстаппен, Сайнс, Феттель и Райкконен. Машина безопасности покинула трассу в конце четвёртого круга, позволив пилотам продолжить гонку. Инженер по рации попросил Квята вернуть позиции Хюлкенбергу и Магнуссену, которых он обогнал, следуя за машиной безопасности. На 11-м круге Риккардо заехал на пит-стоп, сделав на один круг Макса Ферстаппена лидером гонки. С пит-стопа Феттель выехал на 16-й круг, став третьим позади двух Red Bull, все трое переобулись на шины «медиум». Первая четвёрка из двух Ред Буллов и двух Феррари двигалась в одном темпе, никто из гонщиков не имел видимого преимущества.

Проходя 22-й круг, Хюлкенберг узнал, что его Force India VJM09 дымится, а потом машина и вовсе загорелась. Немец съехал с дистанции чтобы потушить огонь. Позже выяснилось, что возгорание произошло из-за утечки масла. Гутьеррес обогнал Квята и Магнуссена, оказавшись на 12-м месте. На 28-м круге машину Риккардо переобули на мягкие шины, тем самым он на время уступил лидерство Ферстаппену. Феттель заехал в боксы кругом позже, и Ferrari также поставили на его болид мягкие шины. На 34-м круге второй комплект средних шин получил Ферстаппен, а кругом позднее — Райкконен. Стало ясно, что тактики Ферстаппена и Райконнена совпадают, и они будут ехать на средних сликах до конца гонки, в то время как едущие на мягких шинах Феттель и Риккардо будут вынуждены сделать ещё по одному пит-стопу.

На 47-м круге болид Фернандо Алонсо остановился в зоне безопасности. Выяснилось, что из-за сбоя в программном обеспечении силовая установка потеряла мощность, и McLaren-Honda осталась с одной машиной в гонке. Тем временем Райкконен сократил дистанцию до Ферстаппена, при которой разрешено использование DRS, но преимущество в скорости оказалось недостаточным для обгона лидера. Феттель в этот момент отставал от них на восемь секунд, а за ним вплотную шёл Риккардо. Масса обошёл Квята, переместившись на 9-е место, и россиянину на следующем пит-стопе поставили неиспользованные мягкие шины. На 59-м круге Риккардо решил атаковать Феттеля. Он поздно затормозил в конце прямой, чуть не столкнувшись с болидом соперника, но Феттелю удалось удержать третье место. На следующем круге Риккардо снова попытался обойти Ferrari, но и в этот раз неудачно. На 54-м круге Даниил Квят на свежих шинах установил самое быстрое время круга в гонке: 1:26,948. Это был первый быстрый круг, установленный гонщиком команды Toro Rosso.

На предпоследнем круге у болида Риккардо внезапно взорвалась задняя левая шина. Уже после гонки Pirelli сообщили, что причиной был медленный прокол из-за обломков на трассе. Несмотря на это, Риккардо на трёх колёсах доехал до боксов, где ему поставили новое колесо, и успел выехать обратно на трассу, удержав четвёртое место — настолько большим был его отрыв от Боттаса. На последнем круге пилоты Renault Магнуссен и Палмер столкнулись, но оба финишировали. Магнуссен был оштрафован на 10 секунд за инцидент.

Первым в гонке финишировал Макс Ферстаппен, став на тот момент самым молодым гонщиком в истории и первым нидерландским гонщиком, выигравшим Гран-при Формулы-1. Его победа стала первой победой Red Bull с Гран-при Бельгии 2014 года. Кими Райкконен и Себастьян Феттель финишировали вторым и третьим, соответственно. Команда Mercedes не заработала очков впервые с Гран-при США 2012 года.

|}
 Примечания
 1.  Кевин Магнуссен оштрафован на 10 секунд за инцидент с напарником по команде Джолионом Палмером.

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Достижения
 Первая победа: Макс Ферстаппен (предыдущая первая победа — Даниэль Риккардо, Гран-при Канады 2014 года; следующая первая победа — Валттери Боттас, Гран-при России 2017 года)

Примечания

Ссылки 
 
 

Гран-при Испании